Gori kan syfta på:

Geografi

Burkina Faso 

 Gori (Burkina Faso), ort i Centre-Ouest,

Georgien 

 Gori, regionhuvudort i Inre Kartlien, 
 Gori (distrikt), distrikt i Inre Kartlien